Norges håndboldlandshold er det nationale håndboldlandshold i Norge for mænd, som kontrolleres af landets håndboldforbund, Norges Håndballforbund.

Resultater

OL 
 1972: 9. plads

VM 
 1958: 6. plads
 1961: 7. plads
 1993: 13. plads
 1997: 12. plads
 1999: 13. plads
 2001: 14. plads
 2005: 7. plads
 2007: 13. plads
 2009: 9. plads
 2011: 9. plads
 2013: Ikke kvalificeret
 2015: Ikke kvalificeret
 2017: 
 2019: 
 2021: 6. plads
 2023: 6. plads

EM

Truppen 
Den nuværende norske trup til EM i håndbold 2020 i Norge.

Chefræner:  Christian Berge

Kilder

Eksterne links 

 IHF profil

Herrehåndboldlandshold
Håndboldlandshold (herrer)